Rettimioti – abitanti di Retimo (unità periferica)
Rettimioti – abitanti di Retimo